Райнхард Гёбель (; род. , Зиген, земля Северный Рейн — Вестфалия), немецкий скрипач и дирижёр, представитель движения аутентичного исполнительства.

Учился игре на скрипке в Кёльнской консерватории у Франца-Йозефа Майера, стажировался в Амстердаме у скрипачей Эдуарда Мелькуса и Марии Леонхардт. Изучал историю музыки в Кёльнском университете. В 1973 году основал в Кёльне ансамбль «Musica Antiqua Köln», главным образом, для аутентичного исполнения инструментальной музыки барокко. Международное признание коллективу принесло выступление на международном Баховском фестивале в Лондоне, в 1978 году. До 2005 активно гастролировал и записывался с этим ансамблем, а также (до 1990) как солист-скрипач. Исполнения Гёбеля и его коллектива отличаются чрезвычайной живостью, более быстрыми, чем это принято в академических традициях, темпами, точностью интонации (несмотря на трудности исполнительской техники на натуральных духовых инструментах). Преподавал в зальцбургском Моцартеуме, на курсах Оркестровой академии Берлинского филармонического оркестра. Ныне гастролирует, главным образом, как приглашённый дирижёр в Европе; в основе репертуара — немецкая музыка барокко и венская классика XVIII века. Занимается также редактированием и изданием мало известной барочной музыки (в том числе ряда сочинений И. Д. Хайнихена).

Среди многих аудиозаписей (сольных и в составе «Musica Antiqua»): «Бранденбургские концерты» и другая оркестровая музыка И. С. Баха, Г. Ф. Телемана (в том числе полный комплект «Застольной музыки» [Tafelmusik]), сыновей Баха, Ф. Куперена, «Стихии» Ж.-Ф. Ребеля, сонаты-мистерии для скрипки и цифрованного баса И. Бибера, вся скрипичная музыка Баха.

Примечания

Научные труды 
 Goebel R. Fragen der instrumentalen Solo- und Ensemblepraxis Bachs // Johann Sebastian Bachs Spätwerk und dessen Umfeld, hrsg. v. Ch. Wolff. Kassel, New York: Bärenreiter, 1988, S. 84 ff.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Р. Гёбеля 

Выпускники Кёльнской высшей школы музыки
Академические музыканты Германии
Дирижёры Германии
Музыкальные педагоги Германии
Преподаватели Моцартеума
Скрипачи Германии
Исполнители старинной музыки
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone